Reda peut désigner :

Patronyme 

 Francesco Reda (1982-), coureur cycliste italien ;
 Jacques Réda (1929-), écrivain français ;
 Felix Reda (1986-), homme politique allemand ;
 Michael Reda (1982-), joueur de football international libanais ;
 Radwa Reda (1993-), taekwondoïste égyptienne ;
 Robin Reda (1991-), homme politique français.

Toponyme 

 Reda, une ville de Poméranie en Pologne.

Prénom 
 
Patronyme arabe
Patronyme italien
Homonymie de prénom